Den nya människan kan syfta på:

 Den nya människan (diktsamling) – en samlingsvolym utgiven 1987 med tidigare utgivna dikter och en del nytt av Ragnar Thoursie
 Den nya människan (film, 1979) – en svensk TV-film från 1979 i regi av Christian Lund
 Den nya människan (film, 2007) – en svensk dramafilm från 2007 i regi av Klaus Härö

Se även
 Der Neue Mensch – en skulptur från 1912 av Otto Freundlich
 Homo novus – en beteckning på historiska personer utan bakgrund